Die Korea Open 2022 im Badminton fanden vom 5. bis zum 10. April 2022 in Suncheon statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Lee Zii Jia (zurückgezogen)
 Jonatan Christie (Finale)
 Loh Kean Yew (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Lakshya Sen (2. Runde)
 Rasmus Gemke (zurückgezogen)
 Kunlavut Vitidsarn (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (2. Runde)
 An Se-young (Champion)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 He Bingjiao (zurückgezogen)
 Pornpawee Chochuwong (Finale)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
 Michelle Li (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Finale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Ben Lane / Sean Vendy (zurückgezogen)
 Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Viertelfinale)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Champions)

Ergebnisse

Mixed

Setzliste 
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Champions)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
 Ko Sung-hyun / Eom Hye-won (Finale)
 Ou Xuanyi / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Halbfinale)
 Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (Viertelfinale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2022
Suncheon
Badminton 2022
Sportveranstaltung in Jeollanam-do